Узбекистан је административно подељен на 15 провинција (), једну аутономну републику (Аутономна Република Каракалпакистан) и један независни град (Шарар, Ташкент).